Петро́вка — деревня Стегаловского сельского поселения Долгоруковского района Липецкой области.

Деревня стоит на берегах реки. Здесь на ней образован пруд.

Селение Петровка известно по документам с 1778 года.

Недалеко от Петровки есть посёлок Новопетровский.

Примечания 

Населённые пункты Долгоруковского района